Белый шаман :
 Белый шаман (группа) — музыкальный коллектив, созданный в 1993 году.
 Белый шаман (роман) — роман Николай Шундика, вышедший в 1979 году
 Белый шаман (фильм) — трёхсерийный телефильм Анатолия Ниточкина по роману Николая Шундика, снятый в 1982 году
 Белый шаман (телесериал) — российский телесериал 2017 года